Friedrich Zschokke – zoologo svizzero
 Johann Heinrich David Zschokke – scrittore svizzero